Penetagromyza este un gen de muște din familia Agromyzidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe 

Penetagromyza